

Geografia 
 Amaravati (capitale) – nuova capitale dello stato dell'Andhra Pradesh
 Amaravati (villaggio) – villaggio e sito archeologico nell'Andhra Pradesh
 Amaravati (fiume) – fiume del Tamil Nadu, affluente del Kaveri
 Amaravati (Inghilterra) – monastero buddhista theravada situato nei pressi di Hemel Hempstead in Inghilterra, fondato nel 1984 da Ajahn Sumedho